Widasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Widasari, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Widasari, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar